Studnisko – część wsi w gminie Solec-Zdrój w powoecie buskim, województwie świętokrzyskim
 Studnisko – jaskinia w gminie Olsztyn, powiecie częstochowskim ,województwie śląskim
 Studnisko – skała na Wyżynie Częstochowskiej w obrębie Skał Mirowskich (w Grupie Turni Kukuczki)
 Studnisko – skała na Wyżynie Częstochowskiej w obrębie Skał Mirowskich (w grupie Skał przy Zamku))
 Studnisko – skała w obrębie Skał Rzędkowickich na Wyżynie Częstochowskiej
 Studnisko – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą